А́нна Попо́ва:
 Попова (Усцова) Анна Павловна (род. 1982) — российская гимнастка, тренер.
 Попова, Анна Юрьевна (род. 1960) — руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации.